Причинность:
Причинность — причинность в философии.
Причинность (физика) — причинность в физике.